Rio, en portugais, ou Río, en espagnol, est un mot signifiant « rivière, fleuve ». Il apparaît dans la composition de beaucoup de noms géographiques.

RIO (en majuscules, avec ou sans points ou espaces) est un sigle, un acronyme ou un code de trois lettres.

Par pays

Brésil 
 Rio est une forme courante pour désigner la ville de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro.
Les habitants de Rio sont appelés les cariocas (carioca dans le singulier).

Espagne 
  est une paroisse civile de la commune de Fonsagrada, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice.
 Daniel Río Rubal (1955-), sculpteur et céramiste galicien.

États-Unis 
 Rio, census-designated place située en Floride ;
 Rio, un village du comté de Knox dans l'Illinois.

France

Patronymes 
Rio est un patronyme breton, présent surtout dans le Morbihan. Il est porté notamment par :
 Alexis-François Rio (1797-1874), écrivain chrétien, originaire de l'Île-d'Arz où il est inhumé.
 Alphonse Rio, homme politique français (1879-1949) ;
 Bernard Rio, écrivain français (né en 1957) ;
  :
 Michel Rio, écrivain français (né en 1945) ;
 Michel Rio, footballeur français (né en 1963) ;
 Nicolas Rio, orienteur français (né en 1995) ;
 Patrice Rio, footballeur international français (né en 1948), fils de Roger ;
 Roger Rio, footballeur international français (1913-1999), père de Patrice ;
 Yannick Rio, avocat français (né en 1957).

Grèce 
 Río, ville d’Achaïe à proximité de Patras.

Italie 
 Rio, une commune de la province de Livourne, en Toscane.
 Rio, un hameau de la commune de Amatrice.
 Les rios (rii) de Venise sont des canaux de mer traversant la ville.

Japon 
 Rio est un prénom japonais (里緒).

Portugal 
 Alberto Rio (1894-?), footballeur portugais.

Québec 
 La Régie des installations olympiques (RIO) est un organisme québécois créé à la suite des Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Suède 
 Le Rio, salle de cinéma de la ville de Stockholm, capitale de la Suède.

Musique et cinéma 
 Rio est le  album studio du groupe Duran Duran sorti en 1982 ;
 Rio est le  single de l'album ci-dessus sorti également en 1982 ;
 Rio est un film d'animation américano-brésilien réalisé par Carlos Saldanha sorti en 2011 ;
 Rio est la bande originale du film Rio distribuée par Varèse Sarabande ;
 Rio est la bande originale du film Rio distribuée par Interscope Records ;
 Rio est un film de 1939 réalisé par John Brahm ;
 Rio PMP300 est le nom d'un des premiers lecteurs MP3, produit par Diamond Multimedia en 1998, bien avant l'IPod d'Apple sorti en 2001 ;
 Rio, album de Christophe Willem sorti en 2017 ;
 Rio Grande est un film de 1950.

 RIO, groupe allemand

Sigle 

RIO est un sigle ou acronyme de trois lettres pouvant faire référence à :
 RapidIO, bus de communication électronique, utilisé notamment dans les télécommunications ;
 Relevé d'identité opérateur, identifiant attaché à chaque contrat de téléphone mobile et, plus récemment, aux lignes de téléphones fixes en France ;
 Référentiel des identités et de l'organisation, numéro de matricule de sept chiffres que les policiers français sont censés porter en apparence ;
 Rame inox omnibus, une série de voitures voyageurs de la SNCF ;
  ;
 RIO signifie « Recherche inter-organismes », dans le domaine de la recherche scientifique ;
 RIO est un projet des DJ, producteurs allemands d'Eurodance Manuel Reuter et Yann Peifer ;
 Rock in opposition, un genre musical.

Automobile 
 Kia Rio.

Zythologie 
 Rio est une bière brassée par la Brasserie Valduc-Thor à Thorembais-Saint-Trond.

Beauté 
 Rio, marque d'appareils de beauté.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme breton
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code